Чаучина () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 21,21 км². Население — 4760 человек (на 2010 год). Расстояние — 17 км до административного центра провинции.

Покровителями города считаются и святая дева дель Росарио.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Excmo. Ayuntamiento de Chauchina
 Situación de Chauchina
 Video en Chauchina

Муниципалитеты Гранады
Населённые пункты Гранады